Dit is een lijst van planetoïden 13101-13200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (13101) Fransson || 1993 FS10|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (13102) - || 1993 FU11|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (13103) - || 1993 FR12|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (13104) - || 1993 FV24|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (13105) - || 1993 FO27|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (13106) - || 1993 FV48|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (13107) - || 1993 FE59|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (13108) - || 1993 FD82|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (13109) Berzelius || 1993 JB1|| 14 mei 1993 || E. W. Elst
|-
| (13110) - || 1993 LS1|| 15 juni 1993 || R. H. McNaught
|-
| (13111) Papacosmas || 1993 OW1|| 23 juli 1993 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (13112) Montmorency || 1993 QV4|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (13113) Williamyeats || 1993 RQ5|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (13114) Isabelgodin || 1993 SU4|| 19 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (13115) Jeangodin || 1993 SU6|| 17 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (13116) Hortensia || 1993 TG26|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (13117) Pondicherry || 1993 TW38|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (13118) La Harpe || 1993 UX4|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (13119) - || 1993 VD4|| 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13120) - || 1993 VU7|| 4 november 1993 || R. H. McNaught
|-
| (13121) Tisza || 1994 CN9|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (13122) Drava || 1994 CV9|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (13123) Tyson || 1994 KA || 16 mei 1994 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (13124) - || 1994 PS || 14 augustus 1994 || T. Kobayashi
|-
| (13125) Tobolsk || 1994 PK5|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13126) Calbuco || 1994 PT16|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13127) Jeroenbrouwers || 1994 PN25|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13128) Aleppo || 1994 PS28|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13129) Poseidonios || 1994 PC29|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13130) Dylanthomas || 1994 PW31|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13131) Palmyra || 1994 PL32|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13132) Ortelius || 1994 PO32|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13133) Jandecleir || 1994 PL34|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13134) - || 1994 QR || 16 augustus 1994 || T. Kobayashi
|-
| (13135) - || 1994 QX || 31 augustus 1994 || N. Kawasato
|-
| (13136) - || 1994 UJ1|| 25 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13137) - || 1994 UT1|| 26 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13138) - || 1994 VA || 1 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (13139) - || 1994 VD2|| 3 november 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (13140) Shinchukai || 1994 VW2|| 4 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13141) - || 1994 WW2|| 30 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (13142) - || 1994 YM2|| 25 december 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13143) - || 1995 AF || 2 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13144) - || 1995 BJ || 23 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13145) Cavezzo || 1995 DZ1|| 27 februari 1995 || Cavezzo
|-
| (13146) Yuriko || 1995 DR2|| 20 februari 1995 || T. Okuni
|-
| (13147) Foglia || 1995 DZ11|| 24 februari 1995 || M. Tombelli
|-
| (13148) - || 1995 EF || 1 maart 1995 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (13149) Heisenberg || 1995 EF8|| 4 maart 1995 || F. Börngen
|-
| (13150) Paolotesi || 1995 FS || 23 maart 1995 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (13151) Polino || 1995 OH || 22 juli 1995 || G. Iatteri
|-
| (13152) - || 1995 QK || 19 augustus 1995 || S. P. Laurie
|-
| (13153) - || 1995 QC3|| 31 augustus 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13154) Petermrva || 1995 RC || 7 september 1995 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (13155) - || 1995 SB1|| 19 september 1995 || T. B. Spahr
|-
| (13156) Mannoucyo || 1995 SP3|| 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13157) Searfoss || 1995 TQ6|| 15 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (13158) - || 1995 UE || 17 oktober 1995 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| (13159) - || 1995 UW3|| 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13160) - || 1995 US4|| 25 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13161) - || 1995 UK6|| 27 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13162) Ryokkochigaku || 1995 UK44|| 22 oktober 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (13163) Koyamachuya || 1995 UC45|| 28 oktober 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13164) - || 1995 VF || 1 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13165) - || 1995 WS1|| 16 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13166) - || 1995 WU1|| 16 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13167) - || 1995 WC5|| 24 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13168) Danoconnell || 1995 XW || 6 december 1995 || AMOS
|-
| (13169) - || 1995 XS1|| 15 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13170) - || 1995 YX || 19 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (13171) - || 1996 AA || 1 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (13172) - || 1996 AO || 11 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (13173) - || 1996 AJ2|| 13 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (13174) Timossi || 1996 CT8|| 14 februari 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (13175) - || 1996 EB2|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (13176) Kobedaitenken || 1996 HE1|| 21 april 1996 || R. H. McNaught, H. Abe
|-
| (13177) Hansschmidt || 1996 HS11|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (13178) Catalan || 1996 HF18|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (13179) Johncochrane || 1996 HU18|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (13180) Fourcroy || 1996 HV19|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (13181) Peneleos || 1996 RS28|| 11 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (13182) - || 1996 SO8|| 16 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (13183) - || 1996 TW || 5 oktober 1996 || D. di Cicco
|-
| (13184) Augeias || 1996 TS49|| 4 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (13185) Agasthenes || 1996 TH52|| 5 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (13186) - || 1996 UM || 18 oktober 1996 || C. W. Hergenrother
|-
| (13187) - || 1997 AN4|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (13188) Okinawa || 1997 AH5|| 3 januari 1997 || N. Sato
|-
| (13189) - || 1997 AF13|| 11 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (13190) - || 1997 BN1|| 29 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (13191) - || 1997 BP3|| 31 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (13192) Quine || 1997 BU5|| 31 januari 1997 || P. G. Comba
|-
| (13193) - || 1997 CW || 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (13194) - || 1997 CA1|| 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (13195) - || 1997 CG6|| 2 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (13196) Rogerssmith || 1997 CE8|| 1 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (13197) Pontecorvo || 1997 DC || 17 februari 1997 || V. S. Casulli
|-
| (13198) Banpeiyu || 1997 DT || 27 februari 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13199) - || 1997 EW25|| 3 maart 1997 || T. Okuni
|-
| (13200) Romagnani || 1997 EQ40|| 13 maart 1997 || L. Tesi, G. Cattani|}

Planetoïdenlijsten